Вилмингтон има више значења:
 Вилмингтон (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Вилмингтон (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Вилмингтон (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Вилмингтон (Делавер), град је у америчкој савезној држави Делавер
 Вилмингтон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вилмингтон (округ Грин, Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вилмингтон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Вилмингтон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина